Els Municipis del cantó de Ticino (Suïssa) són 181 i s'agrupen en 8 districtes.

Municipis

Vegeu també 

 Districtes del Cantó de Ticino

Municipis del Cantó de Ticino
Ticino